GP Brasil pode significar:

Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.
Grande Prêmio Brasil de Turfe.
Troféu Brasil de Atletismo.

Desambiguação